Dimitrovgrad je naziv za više gradova i može biti:

 Dimitrovgrad, grad u istočnoj Srbiji, sjedište općine Dimitrovgrad,
 Dimitrovgrad (Bugarska), grad u Bugarskoj ili
 Dimitrovgrad (Rusija), grad u Rusiji.

Sva tri grada dobili su ime po Georgiju Dimitrovu.